Fagervik kan syfta på:

Orter mm 
 Fagervik, Ingå – en by och ett före detta bruk i Ingå i Nyland, Finland
 Fagervik gård – en herrgård i Ingå i Nyland, Finland
 Fagervik, Kungsbacka kommun – en del av tätorten Frillesås i Kungsbacka kommun
 Fagerviksboplatsen – en stenåldersboplats i Krokeks socken, Norrköpings kommun
 Fagerviken – en småort i Hållnäs socken i Tierps kommun
 Fagervik, Norrbotten - en ort i Norrbottens län
 Fagervik, Timrå – en bruksort i Timrå kommun inom den norra delen av tätorten Timrå
 Fagerviks GF – en tidigare fotbollsklubb i Timrå

TV-serie 
 Livet i Fagervik – svensk TV-serie från 2008